Куна () — река в Стрыйском районе Львовской области, Украина. Правый приток Днестра (бассейн Чёрного моря).

Длина реки 11 км, площадь бассейна 27,4 км². Русло слабоизвилистое, местами выпрямленное и канализированное.

Истоки реки расположены западнее села Тейсаров. Течёт на северо-восток. Впадает в Днестр в пределах села Демьянка-Надднестрянская.

В верховье реки расположен гидрологический памятник природы — «Исток реки Куна».

Литература 
 
 

Притоки Днестра
Реки Стрыйского района